Анатолий Тимофеевич Быков (род. 15 сентября 1947 года) — российский учёный, специалист в области экологии человека, член-корреспондент РАМН (2004), член-корреспондент РАН (2014).

Биография 

Родился 15 сентября 1947 года.

В 1971 году — окончил лечебный факультет Алтайского государственного медицинского института, затем 2 года служил в Советской Армии.

С 1973 года — работает в санаторно-курортной отрасли Краснодарского края:
 с 1973 по 1977 годы — врач-ординатор, затем заместитель главного врача по медицинской части санатория «Юг» (Сочи);
 с 1977 по 1992 годы — заместитель начальника по медицинской части санатория «Салют», затем начальник санатория «Искра» (оба — Сочи);
 с 1992 по 2011 годы — начальник «Центральный клинический санаторий имени Ф. Э. Дзержинского ФСБ России» (Сочи).

В настоящее время — заведующий кафедрой восстановительной медицины, физиотерапии, мануальной терапии, лечебной физической культуры и спортивной медицины «Кубанский государственный медицинский университет».

В 2004 году — избран членом-корреспондентом РАМН.

В 2014 году — стал членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Научная деятельность 

Специалист в области экологии человека.

Направления научной и образовательной деятельности: проблемы профилактики социально значимых хронических неинфекционных заболеваний, оценка резервов здоровья, выявление ранних доклинических признаков формирующейся патологии, разработка эффективных программ укрепления здоровья и повышения устойчивости организма человека к воздействию неблагоприятных факторов среды с преимущественным использованием целебных природных, климатических и бальнеологических факторов курортов Краснодарского края, в частности Сочи.

Впервые в биомедицине под его руководством изобретен и запатентован аппаратно-программный комплекс моделирования природных магнитных бурь и создана система защиты пациентов от их воздействия, что внесло существенный вклад в профилактику осложнений хронических заболеваний, вызванных геомагнитными бурями.

Под его руководством защищено 22 кандидатских и 13 докторских диссертаций.

Награды 
 Орден Почёта (1999)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005)
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (1998)
 Заслуженный врач Российской Федерации(1993)
 Премия администрации Краснодарского края в области науки (2014)
 Медаль «Герой труда Кубани» (2007)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Алтайского медицинского университета
Преподаватели Кубанского медицинского университета
Полковники медицинской службы (Российская Федерация)